John Ellis peut désigner :
 John Ellis (1714-1776), naturaliste irlandais ;
 John Valentine Ellis (1835-1913), journaliste et homme politique canadien ;
 John Ellis (1841-1910), homme politique britannique
 John Ellis (1874-1932), bourreau britannique (le dernier bourreau canadien utilisa aussi ce pseudonyme) ;
  (1935-), biochimiste anglais ;
 John Ellis (1946-), physicien anglais ;
 John Ellis (1952-), musicien anglais ;
 John Ellis (né en 1952), personnalité politique irlandaise ;
 John Ellis (1955-), créateur d'effets spéciaux américain ;
 John Ellis (1990-), nageur sud-africain.

Voir aussi